Chökyi Gyaltsen (tai situ) (1377-1448), de eerste tai situ uit de karma kagyü-traditie in het Tibetaans boeddhisme
 Chökyi Gyaltsen (Ganden tripa) (1402-1473), de zesde ganden tripa (1463-1473) en eerste Tatsak Rinpoche
 Ngawang Chökyi Gyaltsen (ca. 1571/1575 - ca. 1625/1629), de vierendertigste ganden tripa (1623 - 1627/28)
 Lobsang Chökyi Gyaltsen (1570-1662), de vierde panchen lama die leefde van 1570-1662
 Chökyi Gyaltsen Pälsang, ook wel Geleg Pälsang (1586-1657), de vijfde tai situ
 Lobsang Trinley Chökyi Gyaltsen (1938-1989), de tiende panchen lama die leefde van 1938-1989
 Lobsang Tenzin Chökyi Gyaltsen (tweede helft 20e eeuw), een erkende incarnatie van de Shingza Rinpoche